Археология — многозначное слово.

 Археология — историческая дисциплина, изучающая по материальным источникам историческое прошлое человечества.
 Археология — украинское научное издание.

См. также 
 Российская археология (до этого Советская археология)